Les Stances à Sophie est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Stances à Sophie, roman de Christiane Rochefort (1963)
 Les Stances à Sophie, film de Moshé Mizrahi tiré du roman (1971)